Фаи́на Ио́нтелевна Гри́мберг (в замужестве Гаврилина; род. 14 июля 1951, Акмолинск) — русская поэтесса, писательница-прозаик и переводчица. Историк-балканист, автор книг по истории России и Болгарии.

Биография 
Родилась в семье школьной учительницы и ночного сторожа. Закончила филологический и (заочно) исторический факультеты Ташкентского университета (1975). Работала уборщицей, машинисткой в Ташкентском текстильном институте (1967—1980). В печати дебютировала стихами в ташкентском альманахе «Молодость» (1980). В 1980-е годы занималась литературной критикой и переводила болгарскую поэзию.

Муж — поэт и художник Андрей Олегович Гаврилин (род. 1961).

Творчество 
Помимо стихов, автор пьес, исторической и др. прозы, которую публикует под псевдонимами (точнее, гетеронимами) и под собственной фамилией, выступает со статьями по русской истории, литературно-критическими работами. Переводит стихи и прозу с английского, немецкого, финского, шведского, чешского, болгарского и других языков.

Публиковалась также под псевдонимами Ксения Габриэли, Жанна Бернар, Клари Ботонд (Михай Киш и Мария Варади), Якоб Ланг, Сабахатдин-Бор Этергюн, София Григорова-Алиева, Марианна Бенлаид (она же Мария Шварцкопф), Катарина Фукс (она же Кэтрин Рэндольф), Ирина Горская, Фаина Рябова, от имени которых в 1990-е годы были изданы литературные мистификации, представленные как переводы Фаины Гримберг.

Признание 
Повесть «Мавка» (2001) вошла в короткий список премии Ивана Петровича Белкина.

За книгу «Четырёхлистник для моего отца» Гримберг получила поэтическую премию «Различие» (2013), став её первым лауреатом.

Произведения

Стихи 
 Зелёная ткачиха. — М.: Авиатехинформ, 1993. — 31 с.
 Любовная Андреева хрестоматия. — М.: АРГО-РИСК; Тверь: Kolonna publications, 2002. — 120 с.
 Четырёхлистник для моего отца / Предисловие В. Iваніва. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 384 с. — (Новая поэзия).
 Четырёхлистник для моего отца: Стихотворения. — М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2017. — 338 с.

Проза (под собственной фамилией) 
 Династия Романовых: Загадки. Версии. Проблемы. — М.: Московский лицей, 1996. — 558 с.
 Гром победы. Судьбы наследников Петра, 1725-1741 гг.: Роман. — М.: Армада, 1996. — 381 с.
 Рюриковичи, или Семисотлетие «вечных» вопросов. М.: Московский лицей, 1997. — 397 с.
 Судьба турчанки, или Времена империи. Триптих. Романы. — М.: Терра, 1997. — 397 с.
 Две династии. Вольные исторические беседы. — М.: Когелет, 2000. — 558 с.
 Друг Филострат, или История одного рода русского: Роман: [В 2-х кн.]. — М.: Аграф, 2003. — 557 с.; 634 с.
 Афанасий Никитин. Семь песен русского чужеземца: Исторический роман. — М.: АСТ; Астрель, 2003. — 424 с.
 Хей, Осман!: Исторический роман. — М.: АСТ; Астрель, 2004. — 604 с.
 Примула: Исторический роман. — М.: АСТ; Астрель, 2005. — 540 с.
 Наложница фараона. — М.: Гелеос, 2004. — 383 с. Переиздание: М.: Юнвес, 2005. — 383 с.
 Флейтистка. — [М.]: Лит. приложение к журналу «Остров», 2006. — 36 с.
 Клеопатра: Исторический роман. — М.: АСТ; Астрель, 2006. — 524 с.
 Анна Леопольдовна. — М.: АСТ; Астрель, 2008. — 416 с.
 Княжна Тараканова. — М.: АСТ; Астрель, 2010. — 528 с.

Автобиографические тексты 
 Я всегда хотела быть самыми разными людьми, которых я сама придумаю…
 Фаина Гримберг в телевизионной передаче «Школа злословия»

Примечания

Литература 
 Фаина Гримберг: Статьи и материалы. — М.: Книжное обозрение; АРГО-РИСК, 2014. — 151 с.

Ссылки 
 Фаина Гримберг  на сайте «Вавилон»
 Фаина Гримберг  в сетевом журнале TextOnly
 Фаина Гримберг в литературном журнале Homo Legens
 
 

Поэты России
Писатели России по алфавиту
Переводчики России
Русские поэты
Русские писатели XX века
Литературные критики СССР
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Переводчики поэзии на русский язык